Тип 5 "Хо-Рі" ()  - проект японського винищувача танків на базі середнього танка Чі-Рі часів Другої світової війни . Розроблений фірмою Mitsubishi в 1943 - 1945 роках .

Історія створення 
У секретаріаті Військової ради з попиту 30 червня 1943 року Імператорська армія оцінила нові танки як німецької, так і радянської армій, які зазнали помітних змін у бронюванні та вогневій могутності під час Великої Вітчизняної війни . Від плану нової 57-мм протитанкової гармати відмовилися, і замість неї планувалися 75-мм та 105-мм танкові гармати. 22 липня того ж року було ухвалено рішення про створення 105-мм танкової гармати «Тохо».

Ця гармата була доопрацьованим варіантом 105-мм зенітної гармати, яка раніше була розроблена на базі німецького FlaK 18. Гармата мала нарізний ствол довжиною 65 калібрів (6,825 м) і оснащувався автоматичним клиновим затвором. На випробуваннях "Тип 1" показала високі характеристики: початкова швидкість снаряда досягала 1100 м/с, а дальність стрілянини перевищувала 20-22 км.

На початку 1945 року японські інженери розпочали створення справді потужної протитанкової САУ, здатної вражати всі типи американських танків. Не обійшлося тут, мабуть, без німецького впливу. Базовий варіант - Тип 5 "Хо-Рі" I, була частково аналогічна німецькому Фердинанду у якої відділення управління було спереду, моторне посередині, а бойове ззаду.

Відомо, що після завершення розробки Тип 5 Хо-Рі I японські фахівці почали роботу над його новою модифікацією - Тип 5 Хо-Рі II у якої бойове відділення було посередині, а моторне ззаду і була частково аналогічна німецькому Ягдтигру .

Опис конструкції

Озброєння 

Основна гармата мала калібр 105 мм і початкову швидкість близько 900 м/с. Важило 4,7 тонни і мало мати здатність пробивати 150-міліметровий бронеліст на відстані 1000 м. Ця зброя змогла б знищити не тільки середній танк M4 , а й важкий танк M26 .

Відповідно до коригувального матеріалу «Поточна таблиця матеріальної ефективності протитанкової зброї» 3-ї дивізії Коное, який є матеріалом, який перебуває у віданні Інструктора військової історії Вищої школи сухопутних сил самооборони, пробна танкова гармата мала дальність польоту снаряда 1000 м.

У хвостовій частині 105-мм гармати Тохо було встановлено автомат заряджання. В автоматі заряджання був використаний механізм 12-дюймової зенітної установки Тип 3. Механізм автоматичного заряджання зброї продовжував давати збій, але його неодноразово ремонтували для усунення дефекту.

На лівій стороні зброї була ручка, яка регулювала горизонтальний діапазон (ліворуч і праворуч), а також вертикальний діапазон, і це обертання контролювалося за допомогою шестерен 

Під час пострілу гармата відкидалася назад на 540 мм, стопор автоматично відкривався вліво, і весь корпус гармати вагою 2 тонни повертався у вихідне положення приблизно за 1 секунду. Майже в той же час стійка, що заряджає, розташована з лівого боку вежі, складалася вправо в положенні заряджання, і зарядний важіль просував снаряд в завантажувальну стійку і заряджав її.

Проектування дослідної танкової гармати Тохо було практично завершено у лютому 1944 року, а прототип гармати було завершено у грудні того ж року. Пройшовши випробування на стрілянину, у травні 1945 року він досяг практичного рівня. Було виготовлено два досвідчені танкові гармати Тохо. У березні на полігоні Іраго було проведено балістичне випробування.

Як інше озброєння на танк встановлювалися один 37-мм кулемет Тип 1, один 7,7-мм кулемет Тип 97 та дві 20-мм спарені зенітні гармати.

Двигун та трансмісія 
Замість традиційного дизельного двигуна використовувався авіаційний бензиновий двигун (12-циліндровий V-подібний з водяним охолодженням, потужністю 550 к.с.), спочатку розроблений BMW. Це відволікання старомодного продукту, який став надлишком через недостатню потужність через розвиток літаків. Він був розміщений у центрі кузова автомобіля поряд із передньою частиною.

Ходова частина 
Ходову частину САУ вирішили запозичити від середнього танка Чі-Рі . Конструктивно вона складалася з восьми опорних ковзанок на борт з підвіскою «Хара», трьох підтримуючих роликів, заднього напрямного колеса та ведучого колеса переднього розташування з цепним зачепленням. Гусениця дрібнозвінчаста, з одним гребенем, шириною 600 мм.

У ігровій індустрії 
Хо-Рі I, Хо-Рі II та Хо-Рі III присутні як ПТ-САУ у дереві розвитку 8, 9 та 10 рівнем у ММО грі World of Tanks Blitz .

Ho-Ri Prototype і Ho-Ri Production присутні як САУ на 4 ранзі в дереві ррзвитку Японії в ММО грі War Thunder .

Також САУ Хо-Рі I, Хо-Рі II та Хо-Рі III скоро з'являться у комп'ютерній грі World of Tanks на ПК,у дереві розвитку Японії

Джерела 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%A6%E8%A3%BD%E4%BA%94%E5%BC%8F%E7%A0%B2%E6%88%A6%E8%BB%8A

http://aviarmor.net/tww2/tanks/japan/ho-ri.htm

http://ftr-wot.blogspot.com/2013/05/japanese-ho-ri-tank-destroyers.html?m=1
Танки Японії
Винищувачі танків
Дослідні танки і прототипи